Bureus är ett svenskt efternamn, som inte har haft bärare i modern tid. Det är en latinisering med betydelsen "från Bure", idag Bureå i Västerbotten. Den kvinnliga formen av namnet är Birea. Personer med namnet har adlats Bure och Burensköld.

Personer med efteramnet Bureus eller Burea
 Andreas Bureus (1571-1646), som adlad Anders Bure, matematiker och kartograf
 Catharina Burea (1601-1678), översättare
 Johannes Bureus (1568-1652), som adlad Johan Bure, fornforskare, språkman, mystiker och poet 
 Johannes Jacobi Bureus (död 1672), matematiker och astronom, universitetsrektor och assessor
 Laurentius Bureus (1623/1624-1665), riksantikvarie och professor 
 Nils Bureus, adlad Burensköld (1625-1681), jurist, profesor, stadspresident i Norrköping

Svenska efternamn